Der DUB-Pokal 2009/10 war die dritte Spielzeit um den Pokal des deutschen Unihockey-Bundes. Er wurde im Zeitraum vom 18. September 2009 bis zum 16. Mai 2010 ausgetragen. Das Halbfinale und das Endspiel wurden im Rahmen eines Final Fours, das in Leipzig stattfand, ausgetragen.

1. Runde

2. Runde

Achtelfinale

Viertelfinale

Final Four 
Das Final Four fand am 15. und 16. Mai 2010 in der Ernst-Grube-Halle in Leipzig statt.

Halbfinale

Finale

Einzelnachweise

Weblinks 
 unihockey-portal.de: DUB-Pokal Saison 2009/2010 Ergebnisse

Unihockey 2009
Unihockey 2010

Männerunihockeywettbewerb
Sportsaison 2009/10